Ву́лиця Марусі Чурай — назва вулиць у різних населених пунктах України.
 Вулиця Марусі Чурай у місті Володимир
 Вулиця Марусі Чурай у місті Зіньків
 Вулиця Марусі Чурай у місті Калуш
 Вулиця Марусі Чурай у місті Кам'янське
 Вулиця Марусі Чурай у місті Козова
 Вулиця Марусі Чурай у місті Коломия
 Вулиця Марусі Чурай у місті Конотоп
 Вулиця Марусі Чурай у місті Кременчук
 Вулиця Марусі Чурай у місті Полонне
 Вулиця Марусі Чурай у місті Рівне
 Вулиця Марусі Чурай у місті Стебник
 Вулиця Марусі Чурай у місті Черкаси

Провулок Марусі Чурай 
 Провулок Марусі Чурай у місті Київ
 Провулок Марусі Чурай у місті Суми

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці Марусі Чурай